А́нттонен () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1948) — финский учёный, историк и богослов.
 Анттонен, Матти (род. 1957) — финский дипломат; посол Финляндии в России с 2008 по 2012 год.
  (род. 1953) — финский учёный, исследователь фольклора.